Příjmení Seiler nese více různých osobností:

 Josef Seiler (1932–2004) – český hokejový útočník
 Lewis Seiler (1891–1963) – americký filmový režisér
 Lutz Seiler (* 1963) – německý prozaik a básník

Externí odkazy